Funakoshi bezeichnet:

 (9842) Funakoshi, ein Asteroid

Funakoshi (jap. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Eiji Funakoshi (1923–2007), japanischer Schauspieler
 Funakoshi Gichin (1868–1957), japanischer Karatemeister
 Katsura Funakoshi (* 1951), japanischer zeitgenössischer Bildhauer und Grafiker
 Funakoshi Mamoru (1840–1913), japanischer Politiker
 Funakoshi Yasutake (1912–2002), japanischer Bildhauer
 Funakoshi Yoshitaka (1906–1945), japanischer Karatemeister, Sohn von Funakoshi Gichin
 Yūzō Funakoshi (* 1977), japanischer Fußballspieler